Kovanen ist der Familienname folgender Personen:

Tauno Kovanen (1917–1986), finnischer Ringer
Tommi Kovanen (* 1975), finnischer Eishockeyspieler